Meibutsu (em japonês: 名物, "produto famoso") é um termo que designa, no Japão, os produtos célebres por serem associados com determinada região do país. Quase todo distrito ou cidade do Japão tem o seu próprio meibutsu. Os meibutsu geralmente são itens da culinária japonesa, embora o termo também seja usado para caracterizar diversas formas de artesanatos locais. Os meibutsu tipicamente têm um caráter tradicional; no entanto, alguns produtos contemporâneos podem ser considerados meibutsu, se se distinguirem por algum motivo ou forem especialmente populares. Costumam ser comprados como omiyage (souvenires), para serem presenteados.

Culinária do Japão
Palavras, frases e expressões em japonês
Cultura do Japão